Decapoda Latreille, 1802 – dziesięcionogi (skorupiaki)
 Decapoda – dawna nazwa dziesięciornic (głowonogi)

Przypisy